Een verkeersweg:
 N269 (België)
 N269 (Nederland), zie Provinciale weg 269
 N269 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing